DUT puede referirse a:
 Directorio de la Unión Terrestre, una organización ficticia de StarCraft;
 Aeropuerto de Unalaska (Alaska, Estados Unidos).
 Banda de rock de Fuenterrabía (País Vasco, España).